Пуерто Сан Николас има више значења:

 Пуерто Сан Николас (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуерто Сан Николас (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику